Мостобран на реци
 Поморски мостобран
Ваздушнодесантни мостобран